Chernobyl kan syfta på:

 Chernobyl (miniserie) – en brittisk-amerikansk TV-miniserie i fem avsnitt från 2019 i regi av Johan Renck
 Chernobyl Diaries – en amerikansk film från 2012 i regi av Brad Parker

Se även
 Tjernobyl – en stad i Ukraina
 Tjernobyls kärnkraftverk – ett tidigare kärnkraftverk 
 Tjernobylolyckan - kärnkraftsolycka 1986 i Tjernobyls kärnkraftverk